Terheyden ist der Familienname folgender Personen:

 Hendrik Terheyden (* 1963), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Karl Terheyden (1916–1995), deutscher Kapitän und Nautiklehrer
 Rolf Terheyden (1926–2016), deutscher Zeitungsverleger